U-36 – niemiecki okręt podwodny typu U-31 z okresu I wojny światowej
 U-36 – niemiecki okręt podwodny typu U-19 z okresu I wojny światowej SM U-21; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-36
 U-36 – niemiecki okręt podwodny typu U-43 z okresu I wojny światowej SM U-47; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-36
 U-36 – niemiecki okręt podwodny typu VIIA z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-36 (S186) – niemiecki okręt podwodny typu 212A z początku XXI wieku

Zobacz też 
 UB-36 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej
 UC-36 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-76

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich